Эгр:

 Эгр, Питер (род. 1949) — американский профессор, медик и молекулярный биолог, лауреат Нобелевской премии по химии.
 Эгр — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта, департамент Шаранта.
 Эгр — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта, департамент Шаранта.
 Эгр — река во Франции, левый приток Луары